Osoby:
 Alexander Kühl – niemiecki koszykarz
 Carsten Kühl – niemiecki polityk
 Fritz Kühl – niemiecki lekkoatleta
 Maike Kühl – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Kuehl
 Kuhl